Walla Walla peut désigner :

Toponyme

Walla Walla, ville située dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud ;

les Walla Walla, tribu amérindienne ayant vécu dans l'État de l'Oregon ;
 la Walla Walla, rivière affluente du fleuve Columbia, coulant dans l'État de Washington ;
 Walla Walla, ville de l'État de Washington ;
 le comté de Walla Walla, l'État de Washington, qui tire son nom de la ville ci-dessus.

Musique 
 Walla Walla est une chanson d'Offspring sur l'album Americana